José Luis Martínez puede referirse a:

 José Luis Martínez Gómez (1935-), baloncestista español;
 José Luis Martínez Bazán (1942-2015), árbitro de fútbol uruguayo;
 José Luis Martínez González (1964-), político español;
 José Luis Martínez Gordo (1935-2016), cantante español, conocido como «José Luis y su guitarra»;
 José Luis Martínez Gullotta (1984-), futbolista argentino;
 José Luis Martínez Jiménez (1979-), ciclista español;
 José Luis Martínez Vázquez (1943-2004), lanzador de peso español;
 José Luis Martínez (1970-2005), lanzador de peso español;
 José Luis Martínez Ocaña (1968-)
 José Luis Martínez Rodríguez (1918-2007), académico y diplomático mexicano;